Untermühle ist Ortsname von

 Untermühle (Aichach), Stadtteil der Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Untermühle (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Untermühle (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Untermühle (Buch), Ortsteil des Marktes Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Untermühle (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Untermühle (Nesselwang), Ortsteil des Marktes Nesselwang, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Untermühle (Oberschönegg), Ortsteil der Gemeinde Oberschönegg, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Untermühle (Petersaurach), Wohnplatz der Gemeinde Petersaurach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Untermühle (Schillingsfürst), eine zu Schorndorf gehörige Mühle, mittlerweile Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Schillingsfürst, Landkreis Ansbach, Bayern
 Untermühle (Sulzfeld), Ortsteil der Gemeinde Sulzfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Untermühle (Treuchtlingen), Siedlungsplatz in der Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Untermühle (Waldenburg), Weiler im namengebenden Stadtteil von Waldenburg, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Untermühle ist Name folgender Mühlenbauwerke:
 Untermühle (Aachen) in der Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Untermühle Biesenrode an der Wipper (Saale)
 Untermühle oder Gaismühle (Eichenau), im Weiler Eichenau, Stadtteil Lendsiedel, Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Untermühle (Grevenbroich) im Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Untermühle Hettstedt an der Wipper (Saale)
 Untermühle (Räbke) im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen
 Untermühle Ingersleben, Thüringen
 Untermühle Söhrewald, Hessen

Siehe auch:
 Untermühl
 Untere Mühle